AKO ist die Abkürzung für:
 Aloisiuskolleg
 Allerhöchste Kabinettsorder, siehe Kabinettsorder
 AKO Literatuurprijs, siehe BookSpot Literatuurprijs
 Apparatebau Paul Kolb (AKO-Werke) in Kißlegg im Allgäu, seit 1995 als Diehl Controls Teil der Diehl Stiftung

Ako ist der Name folgender Personen:
 Ebenezer Ako-Adjei (1916–2002), ghanaischer Politiker, Rechtsanwalt, Verleger und Journalist
 Benedict Ako (* 1968), tansanischer Langstreckenläufer
 Martin Ako (* 1999), kamerunischer Fußballspieler

 Ako (Kriegsherr), lettischer Kriegsherr im 13. Jhd. 
 Ako (Schauspielerin) (* 1958), japanische Schauspielerin

Ako steht für:
 Akō, eine Stadt in der Präfektur Hyōgo in Japan
 Ako (Kamerun), eine Gemeinde in Kamerun
 Ako (Maß), ein altes Flüssigkeitsmaß
 (4797) Ako, ein nach der japanischen Stadt benannter Asteroid

AKO